Овербек () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Овербек, Иоганн Фридрих (1789—1869) — немецкий художник, график и иллюстратор, глава художественного течения назарейцев.
 Овербек, Иоганнес (1826—1895) — немецкий археолог.
 Овербек, Джулиан Джозеф (1821—1905) — доктор богословия, автор проекта создания Западной Православной церкви.
 Овербек, Франц Камиль (1837—1905) — германский протестантский богослов, преподаватель, духовный писатель и историк церкви.
 Овербек, Фриц (1869—1909) — немецкий художник, представитель Ворпсведской колонии художников.
 Овербек, Герта (1898—1977) — немецкая художница, представитель течения Новая вещественность.

Другое 
 (5038) Овербек — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.